

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Bizja – część wsi Kochanowice  w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Kochanowice
 Bizja – część wsi Świerklaniec w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Świerklaniec